

Boeken 
 De dag der dagen (Engels: This Perfect Day), een boek geschreven door Ira Levin

Films en televisie 
 Perfect Day (film), een Amerikaanse film uit 1929 met Laurel and Hardy
 Yawmon Akhar (Engels: A Perfect Day), een Libanese film uit 2005
 A Perfect Day (2015), een Spaanse film uit 2015

Muziek 
 Perfect Day (Collective Soul), een nummer van Collective Soul
 Perfect Day (Lou Reed), een nummer van Lou Reed